Висмутин:

 Висмутин — минерал класса сульфидов подкласса простых сульфидов, сульфид висмута.
 Висмутин — химическое соединение с формулой BiH3.